Kirschmer ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Kirschmer, Philosoph
 Otto Kirschmer (1898–1967), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Kirschner